Тез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу
 Тез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї